Joti bedeutet Folgendes:
 Abkürzung für das Pfadfindertreffen World Scout Jamboree on the Internet
 Joti (Sprache), eine Sprache Südamerikas mit ca. 500 Sprechern